Spule (von althochdeutsch spuola „abgespaltenes Holzstück“, zum Aufwickeln von Fäden) steht für:

 Spule (Elektrotechnik), ein passives elektrisches Bauelement, das durch Windungen eines Leiters eine Induktivität bildet und bei Stromfluss ein Magnetfeld konzentriert
 Spule (Rolle), eine Rolle zum Aufwickeln eines Fadens, Drahtes oder anderen linear erstreckten Objekts oder auch eines Ton-, Magnet- oder anderen Bands 
 einen Teil der Vogelfeder in der Biologie, nämlich der untere (dickste und hohle) Teil des früher zum Schreiben verwendeten Federkiels
 eine Form antiker Keramik, siehe Spule (Antike)
 Spule, Spul oder Spuhl als Garnmaß, siehe Spuhl (Einheit)